Ahmed Sékou Touré – politico guineano
Sékou Touré – calciatore ivoriano